El nombre de castillo de San Esteban puede designar a las siguientes fortalezas españolas:

 Castillo de San Esteban, más conocido como la Torre de Poyato, en el municipio jienense de Santisteban del Puerto.
 Castillo de San Esteban de Deyo, en el municipio navarro de Villamayor de Monjardín.
 Castillo de San Esteban de Mar, en el municipio gerundense de Palamós.